Löwenstein est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Löwenstein, ville allemande de Bade-Wurtemberg située dans l'arrondissement de Heilbronn, dans la Région de Heilbronn-Franconie, dans le district de Stuttgart.

Patronyme

Aristocratie germanique 
 Maison de Löwenstein-Wertheim :
 Adélaïde de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1831-1909), princesse allemande et reine consort de Portugal ;
 Aloys de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1871-1952), homme politique allemand ;
 Constantin de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1802-1838), aristocrate allemand ;
 Charles de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1834-1921), noble allemand, homme politique puis frère Dominicain ;
 Charles-Thomas de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1783-1849), aristocrate et officier autrichien ;
 Dominique-Constantin de Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1762-1814), aristocrate allemand ;
 Dominique-Marquard de Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1690-1738), aristocrate du Saint Empire germanique ;
 Éléonore de Lowenstein-Wertheim (1686-1753), aristocrate du Saint Empire germanique ;
 Hubertus zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1906-1984), journaliste, écrivain et homme politique allemand ;
 Josina Walburgis de Löwenstein-Rochefort (1615-1683), aristocrate de Saint Empire germanique, princesse souveraine et abbesse ;
 Louis Ier de Löwenstein (1463-1523), aristocrate du Saint Empire germanique, fondateur de la maison de Lowenstein-Wertheim ;
 Louis III de Löwenstein (1530-1611), aristocrate du Saint Empire germanique ;
 Marie-Thérèse de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1870-1935), aristocrate italienne et autrichienne, duchesse de Bragance ;
 Maximilien-Charles de Loewenstein-Wertheim-Rochefort (1656-1718), aristocrate du Saint Empire germanique, officier militaire et prince autrichien, gouverneur du duché de Milan.

Autres personnalités 
 Anna Löwenstein (1951-), écrivaine britannique écrivant en espéranto ;
 Fédor Löwenstein (1901-1946), peintre tchèque ; 
 Hans Otto Löwenstein (1881-1931), réalisateur autrichien ; 
 László Löwenstein, connu par son nom de scène Peter Lorre (1904-1964), acteur, scénariste et réalisateur autrichien, naturalisé américain ;
 Leo Löwenstein (1879-1956), physicien et chimiste allemand.

Architecture 
 Château de Löwenstein, château baroque à Kleinheubach dans le Land de Bavière en Allemagne, propriété de la maison de Löwenstein-Wertheim.

Patronyme allemand